De Trofeo Santiago Bernabeu is een vriendschappelijk voetbaltoernooi ter nagedachtenis aan de voormalige voorzitter van Real Madrid, Santiago Bernabéu. Het toernooi wordt jaarlijks georganiseerd door Real Madrid aan het begin van het nieuwe seizoen, eind augustus, begin september.

Van 1979 tot 1984 en in 1986 werd de trofee betwist door vier teams, met een halve finale gevolgd door een wedstrijd om de derde plaats en de finale. In 1985 en sinds 1987 enkel in één wedstrijd tussen Real Madrid en een uitgenodigd team.

Aan het toernooi van 2002 namen ook vier teams deel, vanwege de bijzondere gelegenheid van het honderdjarig bestaan van Real Madrid, de club werd opgericht op 6 maart 1902.

Finales 
N.B. In geval van een gelijkspel, werd de wedstrijd beslist door strafschoppen.

¹ : De wedstrijd wordt niet gespeeld vanwege de uitbraak van het COVID-19 virus.

Vriendschappelijk voetbaltoernooi